zenélő kút: építménytípus
Zenélő kút (Marosvásárhely): 1820 körül épített zenélő kút
Zenélő kút (Margit-sziget): 1820–1822 épített zenélő kút a Margit-sziget északi végén
Zenélő szökőkút (Margit-sziget): zenélő szökőkút a Margit-sziget déli végén